

Personnalités 
Aaron Ramsey (né en 1990), footballeur gallois.
 Alexander Ramsey  (1815-1903), homme politique américain.
Alf Ramsey (1920-1999), footballeur puis entraîneur anglais.
Anne Ramsey (1929-1988), actrice américaine.
 Bella Ramsey (2003-), actrice britannique. 
 Bill Ramsey (1931-2021), chanteur de jazz et de schlager germano-américain.
 Carrie Ramsey (1991-), joueuse de squash anglaise.
Frank Ramsey (1903-1930), mathématicien et logicien anglais.
Frank Ramsey (1931-2018), basketteur puis entraîneur américain.
John Ramsey Campbell (né en 1946), écrivain britannique.
Jacob Ramsey (né en 2001), footballeur anglais.
Jalen Ramsey (né en 1994), joueur américain de football américain.
JonBenét Ramsey (1990-1996), mini-miss américaine.
Jessica Ramsey (née en 1991), athlète américaine.
Laura Ramsey (né en 1982), actrice américaine.
Marion Ramsey (1947-2021),  actrice américaine.
Michael Ramsey (1904-1988), archevêque de Canterbury.
Mike Ramsey (né en 1960), joueur de hockey sur glace américain
Norman Foster Ramsey, Jr. (1915-2011), physicien américain.
Peter Ramsey, réalisateur américain, illustrateur et artiste storyboard.
 Robert Ramsey (1590s-1644), compositeur et organiste écossais.

Géographie

Amérique 
Ramsey (Illinois), ville du comté de Fayette dans l'Illinois (États-Unis) ;
, ville du comté de Harrison dans l'Indiana (États-Unis) ;
Ramsey (Minnesota), ville du comté d'Anoka dans le Minnesota (États-Unis) ;
Ramsey (New Jersey), ville du comté de Bergen dans le New Jersey (États-Unis) ;
Comté de Ramsey (Dakota du Nord) (États-Unis) ;
Comté de Ramsey (Minnesota) (États-Unis) ;
Gare de Ramsey (Canada).

Europe 
Ramsey, petite ville du Cambridgeshire (Angleterre), où se trouve l'abbaye de Ramsey, communauté d'hommes. Ne pas confondre avec l'abbaye de Romsey, communauté de femmes, dans le Hampshire.
Ramsey, village près de Harwich dans l'Essex
Ramsey, troisième ville de l'île de Man.
Ramsey, île du pays de Galles.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme